Lissaken ist ein deutscher Ortsname:
 Lissaken, 1942 bis 1945 Moorbruch, Kreis Berent, Westpreußen, seit 1945: Lizaki, Ort im Powiat Kościerski, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Lissaken, 1938 bis 1945 Drugen, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, ab 1945: Lisaki, untergegangener Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Lissaken, 1938 bis 1945 Talhöfen, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Łysakowo (Nidzica), Ort im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen